Юрий Седо́в:
 Седов, Юрий Владимирович (1927—1999) — передовик советского машиностроения, Герой Социалистического Труда (1971).
 Седов, Юрий Дмитриевич (1928—2004) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Седов, Юрий Сергеевич (1929—1995) — советский футболист и тренер.